Fredrik I av Böhmen, född 11??, död 1189, var en monark av Böhmen. Han regerade från 1172 till 1173 och 1178 till 1189.

Galleri

Referenser

Externa länkar 

Böhmens regenter
Födda 1142
Avlidna 1189
Män
Personer i Böhmen under 1100-talet